Carmela Troncoso (1923-), ingénieure espagnole ;
Manuel de Jesús Troncoso (1878-1955), avocat et homme politique dominicain ;
 Nélida Sara Troncoso (1914–1988), botaniste argentine et femme d’Arturo Eduardo Burkart, dont l’abréviation botanique standard est Tronc. ;
 Pablo Troncoso (1995-), coureur cycliste uruguayen ;
 Ramón Troncoso (1983-), joueur portoricain de baseball ;
 Raúl Troncoso (1935-2004), homme politique chilien.